TDD est un sigle qui peut signifier :
  ;
 .